Por Hell's Angels pode estar à procura de:

 Hells Angels (sem o apóstrofo), é uma gangue de motociclistas inicialmente norte-americana mas que atualmente possui sedes no mundo todo
 Hells Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs, livro sobre os Hells Angels escrito por Hunter S. Thompson
 Hell's Angels (com o apóstrofo) ou "Flying Tigers", foi um esquadrão aéreo, durante a II Guerra Mundial, do American Volunteer Group
 Hell's Angels (1930) filme de 1930 sobre aviação, de Howard Hughes
 Hell's Angel, uma história em quadrinhos publicada pela Marvel Comics na década de noventa; foi renomeada para Dark Angel, para não ser confundida com os Hells Angels
Desambiguação